Andrej Pjatnickij – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1992 russo
 Osip Pjatnickij – rivoluzionario e politico sovietico